Корд (от ) — восточно-европейский нож с длиной клинка свыше 30 см.
 Корд (от ) — таджикский традиционный нож с прямым сравнительно узким клинком и рисунком на гарде.